Stożne peut désigner en Pologne :
 Stożne, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Stożne, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Stożne, village du powiat de Zielona Góra, dans la voïvodie de Lubusz